Graas ist der Familienname folgender Personen:
 Gust Graas (1924–2020), luxemburgischer Geschäftsmann und Maler
 John Graas (1924–1962), US-amerikanischer Jazz-Waldhornist, Arrangeur und Komponist